I15 eller I 15 eller I-15 kan syfta på:

I15 – ett namn på en företagsstad i Borås.
I 15 – en tidigare benämning på Älvsborgs regemente åren 1816–1998.
I-15 – en Interstate Highway i i nord-sydlig riktning i USA, se Interstate 15.